Bevestiging waarbij de kracht die de zwaartekracht compenseert (dus versnelling naar beneden voorkomt) aan de bovenkant aangrijpt:
Hanger, kledinghanger, hangbrug, hangmat
Ophanging (levensbeëindiging)
Figuurlijk:
Hangplek